Хайкин — еврейская матронимическая фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:

 Хайкин, Азриел Хаим-Меерович (род. 1938) — еврейский религиозный и общественный деятель Украины.
 Хайкин, Артур Юзефович (1938—1992) — актёр и режиссёр.
 Хайкин, Борис Эммануилович (1904—1978) — советский дирижёр и педагог.
 Хайкин, Валерий Леонидович (род. 1958) — доктор психологических наук.
 Хайкин, Виктор Борисович (Рябов, 1943—2021) — советский и российский театральный режиссёр и педагог.
 Хайкин, Владислав Евгеньевич (род. 1974) — тренер по лёгкой атлетике.
 Хайкин, Давид Соломонович (1927—2008) — художник.
 Хайкин, Моисей Семёнович (1921—1990) — физик, член-корреспондент АН СССР.
 Хайкин, Никита Ильич (род. 1995) — российский футболист.
 Хайкин, Рафаил Шевелевич (1917—2006) — советский и российский конструктор систем управления ракетного оружия (крылатых ракет), лауреат Государственной премии СССР.
 Хайкин, Семён Эммануилович (1901—1968) — радиоастроном, физик и педагог.
 Хайкин, Соломон Наумович (1911—1986) — советский партийный деятель, журналист.

